Weigsdorf ist der Name mehrerer Orte.

Vikartovce (Weigsdorf in der Zips), Gemeinde im Okres Poprad, Slowakei
Weigsdorf, 1930 zu Weigsdorf-Köblitz vereinigter Ortsteil der Gemeinde Cunewalde in Sachsen, siehe Weigsdorf (Cunewalde)
Višňová u Frýdlantu (Böhmisch Weigsdorf), Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien
Wigancice Żytawskie (Weigsdorf), devastierter Ort in der Gemeinde Bogatynia, Polen

Siehe auch:

 Weixdorf